Велдкамп () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Велдкамп, Барт (род. 1967) — бельгийский и голландский конькобежец.
 Велдкамп, Ян Фредерик (род. 1941) — нидерландский ботаник.